Illes Mariannes Septentrionals (del seu nom en anglès Northern Mariana Islands), part de les illes Mariannes que conforma una àrea insular dels Estats Units
 Museu Nacional d'Irlanda (del seu nom en anglès National Museum of Ireland), museu principal de la República d'Irlanda
 Institut Meteorològic de Noruega (del seu nom en noruec Norske Meteorologiske Institutt), organisme meteorològic nacional de Noruega
 Interrupció no enmascarable (del seu nom en anglès Non-Maskable Interrupt), senyal d'interrupció per a un processador que no pot ésser ignorada miijançant programari
 Nombre mínim d'individus, nombre mínim segur de subjectes individualitzats en un jaciment arqueològic
 nmi també és una abreviatura de la milla nàutica, mesura de longitud usada en navegació